Deppe ist ein Familienname.

Namensträger 

 August Deppe (1869–1951), deutscher Tischler und Politiker (SPD), MdBB
 Ferdinand Deppe (1795–1861), deutscher Botaniker, Sammler und Maler
 Frank Deppe (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Friedrich Deppe (1908–??), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Georg Deppe (1900–1991), deutscher Schachspieler und -funktionär
 Gustav Deppe (1913–1999), deutscher Maler

 Helga Deppe-Wolfinger (* 1940), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Herbert Deppe (* 1963), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Jaro Deppe (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Joseph Deppe (1880–1944), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Julius Deppe (1852–1911), deutscher Schauspieler
 Lois Deppe (1897–1976), US-amerikanischer Sänger und Bandleader
 Lore Deppe (* 1946), deutsche Politikerin, MdL Niedersachsen

 Margret Voßeler-Deppe (* 1957), deutsche Politikerin (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Mario Deppe (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Mette Deppe († 1586), deutsches Opfer der Hexenverfolgung
 Otto Deppe, deutscher Journalist
 Paula Deppe (1886–1922), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rainer Deppe (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Renald Deppe (* 1955), deutscher Komponist, Musiker und bildender Künstler 
 Silke Vogt-Deppe (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Theodor Deppe (1836–1916), deutscher Heimatforscher
 Ulrike Deppe (* 1953), deutsche Kanutin

Siehe auch 
 Depe

Familienname